Джиро Донне 2011 — шоссейная многодневная велогонка по дорогам Италии. Гонка прошла со 1 по 10 июля 2011 года в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI 2011 (категория 2.1).

Победу одержала нидерландская велогонщица Марианна Вос, выигравшая 5 из 10 этапов гонки. Британка Эмма Пули и немка Юдит Арндт заняли, соответственно, второе и третье места. Марианна Вос также стала лучшей в очковой и горной классификации. В молодёжной классификации победила итальянка .  стала лучшей среди итальянских гонщиц, как и годом ранее.

Участники 
В гонке приняли участие 16 профессиональных команд и национальная сборная Нидерландов. Каждая команда состояла максимум из восьми гонщиц.

 DNS — не стартовал
 DNF — не финишировал

Фавориты 
Ситуация вокруг фаворитов на этой «Джиро д’Италия» складывалась неопределённо. В сезоне не было ни одной по-настоящему горной гонки. Победительница прошлого сезона, , в основном жила в США и не участвовала в гонках, поэтому её форма была неясной. Эмма Пули сломала ключицу в начале сезона. Мара Эббот, тем не менее, оставалась претенденткой на победу благодаря своим навыкам горовосходительницы, как и Эмма Пули. Главной фавориткой оставалась Марианна Вос, которая выиграла почти все гонки, в которых участвовала в этом сезоне. Её навыки спуска с горы могли позволить ей компенсировать недостаток навыков в подъёмах на этапе в Мортироло. Юдит Арндт также претендовала на победу, как и . Победительница 2009 года, , выступала за команду Diadora-Pasta Zara.

Маршрут 
Старт гонки был дан в Риме, в окрестностях терм Каракаллы, а финиш первого этапа представлял собой небольшой подъём в гору и булыжную мостовую. Второй этап — холмистый. На третьем этапе было много коротких и крутых подъёмов. Затем следовали два этапа для спринтеров. Шестой этап проходил в Пьяченце, родном городе чемпионки мира 2010 года, Джорджии Бронцини. Седьмой этап был первым горным этапом. На легендарный перевал Мортироло гонщики поднимались с южной стороны. За ним следовал длинный, крутой и техничный спуск к Грозотто. Женская Джиро проводилась здесь впервые. Восьмой этап также был очень сложным, на этот раз с финишем на вершине у озёр Канкано. На следующий день профиль гонки непрерывно поднимался до Черезоле-Реале, в финале маршрут гонки проходил через туннели. Женская Джиро д’Италия, в отличие от последних лет, завершалась 16-километровой индивидуальной гонкой в Сан-Франческо-аль-Кампо на плоской, но с множеством технических поворотов трассе.

Разное 
Телекомпания RAI представляла ежедневные обзоры, продолжительностью около часа. Её комментировали бывший итальянский велогонщик  и Пьерджорджио Северини. Британский канал Sky Channel 866 транслировал те же обзоры с Данило Джиойя в качестве комментатора.

Ход гонки

Этап 1 

Во время проведения этапа погода была жаркая, но не палящая. ,  и  ушли в первый отрыв. Их преимущество над пелотоном составляло около 30 секунд. В финале Ольга Забелинская, Элизабет Армитстед,  и Лус Гюнневейк вернулись в лидирующую группу. Пелотон догнал группу лидеров. В финале Шарлотта Беккер атаковала в одиночку. Через два километра к ней присоединилась Марта Бастианелли. Их снова догнали. Лус Гюнневейк контратаковала Розеллу Каллови. Марианна Вос выиграла финишный спринт, опередив Ину-Йоко Тойтенберг.

Этап 2 

Погода была прохладная. В начале этапа образовался отрыв из четырнадцати гонщиц который составили , , , Ирис Слаппендел, , , , Грейс Вербеке, Ина-Йоко Тойтенберг, , , , Элиза Лонго Боргини и . Скандолара выиграла горный финиш. На подъёме Лонго Боргини, Нейлан, Швагер, Слаппендель и Блак отдаляются друг от друга. На спуске Сильвия Капуста атакует. Только Шара Гиллоу и Шэрон Лоус смогли следовать за ней. Эта троица сменяла друг друга на протяжении следующих пятидесяти километров. Финиш был в гору. За два километра до финиша атаковала Шара Гиллоу. За пятьсот метров до финиша Шэрон Лоус обходит Сильвию Капусту и финиширует в нескольких метрах позади Гиллоу, которая и одержала победу и стала лидером в генеральной классификации. Марианна Вос оказалась одна на финише.

Этап 3 

Начало этапа было спокойным. За 70 километров до финиша Эшли Молман вырвалась вперёд на подъёме. Эмма Пули атаковала сразу после этого, но пелотон был бдителен. Позже  вырвалась вперёд, но её снова догнали. Примерно за 30 км до финиша  попыталась оторваться, но ей помешала Марианна Вос, которую преследовала Эмма Пули. Их разрыв быстро увеличивался. Марианна Вос воспользовалась преимуществом последнего спуска в финале, чтобы оторваться от британской гонщицы. Позади неё Эмма Юханссон ненадолго оторвалась от преследующей группы. На последнем подъёме Марианна Вос устояла перед натиском Эммы Пули, одержала победу и вернула себе лидерство в генеральной классификации.

Этап 4 

Команда HTC-Highroad Women контролировала ход гонки. В начале этапа ушли в отрыв ,  и , но пелотон их быстро догнал.  и  атакуют. К ним присоединяется Элиза Лонго Боргини. Но вскоре происходит общая перегруппировка. Элиза Лонго Боргини с  оторвались от группы без особого успеха.  атаковала в одиночку. Её настигли на последних десяти километрах. На последних пяти километрах пелотон возглавляла Ина-Йоко Тойтенберг. Она идеально начала спринт и на финише опередила Джорджию Бронцини.

Этап 5 

Первый отрыв образовался всего в десяти километрах до финиша. В группе отрыва были Николь Кук, Сара Дюстер, , , , Тиффани Кромвель, , , ,  и Лисбет де Вохт. Их преимущество достигло сорока секунд, когда Валентина Скандолара провела атаку. Её контратаковала Дюстер, за ними последовала и контратаковала Кук. Николь Кук победила с отрывом в четыре секунды от пелотона, возглавляемого Марианной Вос.

Этап 6 

Лиcбет де Вохт ушла в отрыв первой. К ней присоединились  и . За 30 км до финиша они имели двухминутное преимущество, но примерно за 10 км до финиша их снова догоняют. В финишном спринте победила Марианна Вос, которая опередила Джорджию Бронцини, уроженку Пьяченцы.

Этап 7 

В начале этапа была объявлена минута молчания в связи с гибелью  накануне во время тренировки под Миланом. На 16-м километре этапа образовалась группа лидеров из двенадцати гонщиков. В ней находились Юлия Мартисова, Мартине Брас, , Люсинда Бранд, , Ина-Йоко Теутенберг, Франческа Тоньяли, Николь Кук, Сара Мустонен, ,  и . Через 74 километра, у подножия перевала Мортироло, их преимущество составляло шесть минут и сорок секунд. Отрыв быстро распался на склонах. Позади них пелотон делал то же самое. Первой ускорилась Эмма Пули. За ней последовала Марианна Вос. Тем не менее, их догнали. Впереди оставались три гонщицы: Тойтенберг, Бранд и . За ними быстрым темпом шли шестеро: Марианна Вос, , Юдит Арндт, Эмма Пули,  и . На самых последних километрах подъёма вперёд вышли Вос и Пули. Сначала они догнали Ину-Йоко Тойтенберг, а затем двух других на последнем километре. Марианна Вос сократила расстояние до Пули незадолго до вершины, но британка первой пересекла линию горного финиша. А на спуске нидерландская гонщица оказалась намного лучше и окончательно опередила британку. На спуске Татьяна Гудерцо, Люсинда Бранд и Юдит Арндт догнали Эмму Пули. Первой финиш пересекла Марианна Вос, опередив всех более чем на минуту. Татьяна Гудерцо заняла второе место, а Бранд опередила Арндт в финишном спринте за третье место. В борьбе за звание лучшего молодого гонщика  упала на перевале Мортироло, и была вынуждена оставить лидерство Елене Берлато.

Этап 8 

Погода была прохладной. За 20 километров до финиша, на подъёме к Ле Мотт, лидировала  с преимуществом в три минуты от . Позади неё атаковала Эмма Пули, за ней следовала Марианна Вос, но не опережала её. Перед финальным подъёмом Аманду Миллер обошла Рут Корсет. На последнем подъёме Рут Корсет догнали и обошли Марианна Вос и Эмма Пули. Марианна Вос, не участвовавшая в отрыве, позволила Эмме Пули выиграть этап..

Этап 9 

Отрыв образовался на 34 километре. В составе группы лидеров были Мония Баккаилле, , Эмма Юханссон, , , Эшли Молман, ,  и . Команда HTC-Highroad Women возглавила группу преследования. Лидирующая группа имела преимущество до двух минут и двадцати секунд и начинала последний подъём на Куорнье в лидерах. Клаудия Хойслер и Эмма Юханссон вышли в лидеры. В начале подъёма Марианне Вос пришлось менять велосипед.  выпала из пелотона. Позже в одиночку поехала Клаудия Хойслер. Эмма Пули вырвалась из пелотона, но её сразу же преследует Марианна Вос, которая контратаковала. Нидерландка ликвидировала два отрыва. Когда Эмма Пули попыталась её догнать, Марианна Вос атаковала, но Пули снова догнала её. В финишном спринте легко побеждает Марианна Вос.

Этап 10 

Температура воздуха во время этапа была больше тридцати градусов. Первое контрольное время установила Иной-Йоко Тойтенберг. ,  и Ольга Забелинская не смогли показать своих лучших способностей на этапе. Эмма Юханссон, с другой стороны, очень хорошо провела индивидуальную гонку. Юдит Арндт показывает хорошее время, но отстаёт от Тойтенберг, как и Эмма Пули. Марианна Вос на большой скорости попала в отбойник и была вынуждена сменить велосипед. Несмотря на этот инцидент, она заняла третье место в индивидуальной гонке, которую выиграла Ина-Йоко Тойтенберг.

Лидеры классификаций 

На гонке определялось несколько классификаций, лидеры которых награждались отличительными майками. Чтобы быть классифицированным, гонщик должен был финишировать на этапе. Гонщики, лидировавшие в классификациях, стартовали на следующем этапе в соответствующих лидерских майках. Если гонщик лидировал сразу в нескольких классификациях, он должен был носить только одну отличительную майку в соответствии с приоритетом классификаций — генеральная, очковая, горная, молодёжная и классификация лучшего итальянского гонщика. В этом случае остальные его майку/майки соответствующие классификациям с более низким приоритетом надевали гонщики, занимавшие вторые места в соответствующий классификациях

Генеральная классификация рассчитывалась путём сложения времени, показанного на каждом этапе, из которого вычитались бонусы и добавлялись штрафы. Лидер данной классификации носил розовую майку.

Очковая классификация рассчитывалась в соответствии с классификацией в промежуточных спринтах, известных как «Traguardo Volante» (), и в финишах этапов, за исключением испытаний на время. Лидер данной классификации носил цикламеновую майку.

Горная классификация определялась на основе очков, набранных на горных финишах на подъёмах. Лидер классификации носил зелёную майку. В случае равенства очков лидер определялся по количеству побед на горных финишах. Если паритет сохранялся, то учитывалось занимаемое место в генеральной классификации. Лидер данной классификации носил зелёную майку.

Молодёжная классификация определялась только среди гонщиц до 23 лет. Регламент классификации полностью соответствовал генеральной. Лидер данной классификации носил .

Национальная определялась только среди гонщиц, имевших итальянское спортивное гражданство. Регламент классификации полностью соответствовал генеральной. Лидер данной классификации носил .

Итоговое положение

Очки UCI

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Видео 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 год в велоспорте